Az 1997-es kupagyőztesek Európa-kupája-döntő volt a 37. KEK-döntő. A trófeáért a címvédő francia Paris Saint-Germain, és a spanyol FC Barcelona mérkőzött Rotterdamban. A mérkőzést a Barcelona nyerte 1–0-ra, ezzel a KEK történetében a spanyol csapat lett az első, amely már négy alkalommal nyerte meg a sorozatot.

A Barcelona részt vehetett az 1997-es UEFA-szuperkupa döntőjében.

A mérkőzés

Kapcsolódó szócikkek 
 1996–1997-es UEFA-bajnokok ligája
 1996–1997-es UEFA-kupa
 1997-es UEFA-szuperkupa

Jegyzetek

Források
 
 

Kupagyőztesek Európa-kupája-döntők
Kupagyőztesekeurópakupájadöntő
Az FC Barcelona mérkőzései